CBT steht als Abkürzung für:
 Caritas Betriebsführungs- und Trägergesellschaft, Sitz in Köln
 Ceneri-Basistunnel, Eisenbahn-Tunnelprojekt in der Schweiz
 Changed Block Tracking, Methode um Änderungen an Datenblöcken zu ermitteln
 Classic BattleTech, Strategiebrettspiel; siehe BattleTech
 Cock and Ball Torture, Sexualpraktik
 Cock and Ball Torture (Band), deutsche Goregrind- bzw. Porngrind-Band
 Cognitive Behaviour Therapy, siehe Kognitive Verhaltenstherapie
 Companhia Brasileira de Tratores, ehemaliger brasilianischer Hersteller von Traktoren und Lkw-Motoren
 Computer Based Training, siehe E-Learning

cbt steht für:
 .cbt, Dateiendung, siehe Comic-Book-Format 
 cbt, Kinder- und Jugendbuchverlag der Verlagsgruppe Random House

Abkürzung